Дамке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дамке, Бертольд (1812—1875) — немецкий пианист, дирижёр, композитор и музыкальный критик.
 Дамке, Руне (род. 1993) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб Киль и сборную Германии на позиции левого крайнего.